PVC steht als Abkürzung für:
 Polyvinylchlorid, ein Kunststoff
 Parti Vert du Canada, die Grüne Partei Kanadas
 Permanent Virtual Circuit, fest eingerichtete virtuelle Verbindung in ATM-Netzen
 Flughafen Provincetown in Provincetown, Massachusetts (IATA-Code)
 PVC-Gruppe, Verwandtschaftsgruppe (Klade) von Bakterien

PVC steht für:
 PVC (Band), eine Berliner Punkband
 PVC Records, ein Plattenlabel

Siehe auch:

Abkürzung